Rozkosz – kolonia w województwie lubelskim
 Rozkosz – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław.
Rozkosz – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.
 Rozkosz – pałac Krasińskich i park na warszawskim Ursynowie
 rozkosz, przyjemność – rodzaj doznania